«Зате́рянный ла́герь» () — американская комедия 1994 года, снятая режиссёром Джонатаном Принцем. В главных ролях снялись Джонатан Джексон, Кристофер Ллойд, Мелоди Кэй, Эндрю Кигэн, Марне Паттерсон, Уэнди Маккена и Кейт Малгрю.

Премьера фильма в США состоялась 26 августа 1994 года. В общемировой прокат картина не выходила.

Теглайн фильма: «This summer, kids rule».

Сюжет 
Моррис Химмель узнаёт что его хотят послать в летний лагерь. Он решает с друзьями обмануть родителей и устроить себе и своим друзьям незабываемое лето.

Интересные факты 
 Фильм стал актёрским дебютом для двенадцатилетней Джессики Альбы. Сначала её пригласили на две недели в качестве участницы массовки без единой реплики по сценарию, а позднее она получила оказавшуюся вакантной полноценную роль.

В ролях 
 Джонатан Джексон — Morris 'Mud' Himmel
 Кристофер Ллойд —  Dennis Van Welker
 Мелоди Кэй — Gaby Nowicki
 Эндрю Киган — Zack Dell
 Марне Паттерсон — Trish Prescott
 Уэнди Маккена — Dr. Celeste Dunbar
 Томас Ф. Уилсон — Lt. Eliot Hendricks
 Хиллари Так — Бетти Столлер

Приём 
На Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 17% на основе отзывов 12 критиков. Зрители, опрошенные CinemaScore, поставили фильму оценку «B» по шкале от A до F. Джанет Маслин из The New York Times дала фильму положительную оценку. Маслин считает, что фильм мог бы быть предсказуемым и ужасным, но у него был «забавный сценарий», «добродушная режиссура» и «хороший молодой актерский состав», у которого «есть опыт работы на телевидении, и они привносят в свои роли крепкий, без излишеств профессионализм». Хэл Хинсон из The Washington Post дал положительную рецензию и написал: «Вместо обычной грубости, присущей фильмам о наступлении совершеннолетия, это празднование силы ребенка - довольно спокойное дело. Он милый, симпатичный и даже в чем-то хипповый».

Ссылки

Примечания 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1994 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Hollywood Pictures